Осада Аскалона— военный поход Балдуина III против Фатимидского халифата. Происходил с весны 1153 года по 19 августа того же года, в результате был захвачен Аскалон.

Предшествующие события 
В начале 1150 года был организован военный поход в район г. Аскалон, под предводительстовом Балдуина III. Недалеко от города был построен замок Гадра по приказу короля Иерусалима, который был под охраной тамплиеров. После строительства замка Аскалон, занятый египтянами, оказался в окружении фортификационных сооружений христиан. Это заставило египтян прекратить набеги и запереться в городе.

Балдуин III, воспользовавшись смутами в Египте, начал собирать деньги для похода на Аскалон. Паломников, прибывающих в Иерусалимское королевство, отправляли на военные галеры князя Сидона Жирара Гренье и зачисляли в королевскую армию.

Осада 
Весной 1153 года начался поход на Аскалон. Во главе армии был патриарх Иерусалима , который нес в своих руках древо Животворящего Креста, а с моря Балдуин III имел поддержку флота Жирара, состоявшего из пятнадцати галер.

На второй месяц безрезультатной осады города, в лагерь христиан прибыли крестоносцы, которые приплыли из Европы.

Силы египтян были истощены, на пятый месяц осады, но к ним приплыли 17 судов . Франкский флот был почти уничтожен.

Но город пал из-за огромной подвижной франкской башни. С помощью своих размеров башня могла наносить серьёзный урон стенам города. Египтяне, пытаясь разрушить башню, обложили её большим количеством дров, серой, затем облили маслом и подожгли. Но ветер дувший с востока, направил пламя на стены города. пожар продолжался сутки, за это время он раскалил стену, и на рассвете часть каменного сооружения рухнула, образовав проем.

Увидев это, воины взяли оружие и побежали к проему. Первым кто оказались в городе были тамплиеры со своим магистром Бернардом де Трембле . Их целью было захватить, как можно больше добычи. В город проникли всего 40 тамплиеров, остальные остались охранять проем. Численное преимущество было на стороне египтян, поэтому почти все ворвавшиеся тамплиеры были убиты. После этого мусульмане направились на защиту проема. Тела мертвых рыцарей Храма висели на обозрение всему христианскому войску.

Крестоносцы, увидев убитых собратьев, хотели прекратить осаду Аскалона, но патриарх Фульк и епископы были против этого, и воины, послушав речи монахов, продолжили осаду. На следующий день сражение продолжилось с ожесточением обеих сторон. Оно длилось один день. Но потери египтян вынудили их сдать город. Крестоносцы вошли в Аскалон 19 августа 1153 года.

Литература 
 Мелвиль М. История ордена тамплиеров. — СПб.: Евразия, 2003.
 Мишо Г. История крестовых походов. — М.: Алетейа, 2003.

Ссылки 
 Осада Аскалона (1153) 

Сражения по алфавиту
Сражения Крестовых походов
Сражения Фатимидского халифата
Осады 1153 года
Сражения Иерусалимского королевства